Пога:

 Пога — река в Томской области.
 Пога — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Пога — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Пога — армянский вариант названия деревни Пока в Грузии.